The Boys in the Band (El chico de la banda en Hispanoamérica y Los chicos de la banda para España) es el capítulo 1A de la segunda temporada de la serie animada Los padrinos mágicos, creada por Butch Hartman. En relación con toda la serie, es el capítulo 8A.

Sinopsis

Gracias al popular concierto de Chip Canario, nadie recuerda el cumpleaños de Timmy, ni siquiera sus padrinos... Timmy desea que-la-peor-cosa-no-letal le suceda a Chip, ocasionando que sea secuestrado por Vicky.Pero cuando Timmy conoce mejor a Chip, se da cuenta de que no todas las estrellas son como las pintan.Debido a su "secuestro",llegará tarde al concierto.Finalmente,Vicky lo libera al enterarse de que no es rico.Pero el cumpleaños de Timmy era al otro día y sus padres,durante el concierto,le desean un feliz casi cumpleaños.

Trivia

Este episodio marca la primera aparición del personaje Chip Canario.
No se sabe cuándo realmente es el cumpleaños de Timmy, a veces se hace saber la edad de los personajes en las series.
Lo que le dio chip a Timmy para su cumpleaños es un póster y entradas, y una figura de acción de Crash Nebula, un superhéroe favorito de Timmy.

Episodios de Los padrinos mágicos